Жюлье́н Инграссия́ (; род. 26 ноября 1979 года) — французский раллийный штурман, восьмикратный чемпион мира по ралли (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021). Чемпион юниорского чемпионата мира по ралли 2008 года. С 2006 по 2021 года неизменно выступал в одном экипаже с Себастьеном Ожье.

Начал выступать на раллийных соревнованиях с 2002 года на региональных соревнованиях во Франции. В начале карьеры совмещал спортивную деятельность с работой торгового представителя. Поначалу принимал участие только в гонках на асфальтовом покрытии и только в 2004 году впервые выступил на гравийном этапе. В 2005 году принял участие в отборочных соревнованиях Федерации Автомотоспорта Франции (FFSA), в ходе которых познакомился с молодым перспективным гонщиком Себастьеном Ожье. Уже со следующего года они стали работать в одном экипаже за команду Rallye Jeunes FFSA на национальных соревнованиях, выступая на автомобиле Peugeot 206 XS. 

В 2008 году французский экипаж перешёл на международный уровень и дебютировал на чемпионате мира в юниорской категории за команду Equipe de France. С первой же попытки они завоевали чемпионский титул и поднялись уже в высшую категорию. Поначалу выступали за коллектив Citroen Junior, а уже в 2011 году на постоянной основе перешли в основную команду, где их напарниками стал титулованный экипаж  в составе Себастьена Лёба и Даниэля Элены.

Ожье и Инграссия выиграли пять гонок, но отношения с Citroen начали обостряться и они подписали контракт с немецкой командой Volkswagen Motorsport. Новый автомобиль Volkswagen Polo R WRC должен был быть подготовлен только к сезону 2013 года, поэтому целый год они выступали на Škoda Fabia S2000 и параллельно активно тестировали машину к будущему году. Так или иначе, но ставка на Volkswagen себя оправдала и немецкий коллектив стал доминирующей силой на следующие четыре года и завоевал все возможные титулы: как в личном, так и в командном зачёте. И в личном зачёте все победы достались именно французскому экипажу. 

В октябре 2021 года заявил, что после окончания сезона он завершит карьеру в качестве профессионального штурмана.

Результаты выступлений

Чемпионат мира

JWRC

Награды и достижения

Примечания

Ссылки 
 Страничка Жюльена Инграссия на сайте Себастьена Ожье
 Страница Инграссия на ewrc-results.com 1
 Страница Инграссия (пилот) на ewrc-results.com 2

Родившиеся в 1979 году
Родившиеся в Экс-ан-Провансе
Раллисты Франции
Автоспорт во Франции